NGC 7614 — четверная звезда в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7614
Рыбы (созвездие)
Четверные звёзды